Jméno Václav Havel nosí více lidí:

 Václav Havel (národopisec) (1886–1965) – národopisec a vlastivědný pracovník
 Václav Havel (kanoista) (1920–1979) – československý kanoista
 Václav Havel (1936–2011) – český dramatik a politik, bývalý československý a český prezident, syn Václava M. Havla
 Václav M. Havel (1897–1979) – český stavební inženýr a podnikatel, otec prezidenta, syn Vácslava Havla
 Vácslav Havel (1861–1921) – český podnikatel, dědeček prezidenta Václava Havla
 Václav Havel (matematik) – český matematik